Дарія Касаткіна і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але вирішили цього разу не брати участі разом. Весніна грала в парі з Катериною Макаровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Дарія Гаврилова і Касаткіна.

Андреа Главачкова і Луціє Градецька виграли титул, у фіналі перемігши пару Гаврилова і Касаткіна з рахунком 4–6, 6–0, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
  

2016
Кубок Кремля, парний розряд